Guaname peut désigner :

Toponymes

Guaname : une localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Guaname : une île du río Guaname ;
 Guaname : cours d'eau de l'État d'Amazonas, affluent de l'Orénoque en rive droite.

Homonymie de toponyme